Kosonen är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Alvar Kosunen (1908–1965), finländsk musiker och orkesterledare
Krista Kosonen (född 1983), finländsk skådespelare
Markku Kosonen (1945–2010), finländsk inredningsarkitekt, timmerman och formgivare